Then and Now е компилационен албум на американската хевиметъл група Warrant. Включва песни от Belly to Belly и Warrant Live 86-97, които излизат след първата компилация The Best of Warrant (1996). Също така съдържа песни от Ultraphobic, който не е представен в първата компилация. Няма песни от албумите Greatest & Latest и Under the Influence.

Песни

Бележки 

Албуми на Уорънт
Музикални албуми от 2004 година
Компилации